La denominación Estación de Portugalete puede corresponder a:

 Una estación del metro de Bilbao: Estación de Portugalete (Metro de Bilbao). 
 Una estación de la red de Cercanías de Renfe en Bilbao: Estación de Portugalete (Cercanías Bilbao).